Бессараб — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Бессараб, Валерий Александрович (1944—2013) — советский и украинский актёр.
 Бессараб, Майя Яковлевна (род. 1925) — русская писательница и переводчица.
 Бессараб, Светлана Викторовна (род. 1970) — профсоюзный лидер, депутат Госдумы.
 Бессараб, Сергей Борисович (род. 1955) — украинский военный и государственный деятель.

Топоним 
 Бессараб — хутор, Шебекинский район, Белгородская область.

См. также 
 Бессарабия
 Бессарабка
 Бессарабов
 Бесараб
 Басараб